Caliente (spanisch für heiß) bezeichnet:
 Caliente (Kalifornien), eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien
 Caliente (Nevada), ein Dorf im US-Bundesstaat Nevada
 Caliente (Festival), ein Latin-Festival in Zürich
 Mercury Caliente, ein ehemaliges Modell der amerikanischen Automarke Mercury

im NRHP gelistete Objekte:
 Caliente Mountain Aircraft Lookout Tower, in New Cuyama, Kalifornien, ID-Nr. 75002178
 Caliente Railroad Depot, in Caliente, Nevada, ID-Nr. 74001146